Adams Island kan syfta på följande:
 Adams Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Adams Island, Nunavut, ö i Kanada